Kwartet (groep), groep van vier personen
 Kwartet (kaartspel), kaartspel
 Kwartet (muziek), muziekstuk voor vier instrumenten of zangers
 Kwartet van Anscombe, statistische kwestie
 Midden-Oostenkwartet, groep van vier landen/organisaties (Verenigde Naties, Verenigde Staten, Rusland en Europese Unie) die zich bezighoudt met problemen in het Midden-Oosten, met name met het conflict Israël versus de Palestijnen

Zie ook 
 Quartet